Yazıbaşı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Yazıbaşı (Arguvan), Ortschaft im Landkreis Arguvan der türkischen Provinz Malatya
 Yazıbaşı (Çaycuma), Ortschaft im Landkreis Çaycuma der türkischen Provinz Zonguldak
 Yazıbaşı (Demirözü), Ortschaft im Landkreis Demirözü der türkischen Provinz Bayburt
 Yazıbaşı (Develi), Ortschaft im Landkreis Develi der türkischen Provinz Kayseri
 Yazıbaşı (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana
 Yazıbaşı (Keles), Ortschaft im Landkreis Keles der türkischen Provinz Bursa
 Yazıbaşı (Kovancılar), Ortschaft im Landkreis Kovancılar der türkischen Provinz Elazığ
 Yazıbaşı (Torbalı), Ortschaft im Landkreis Torbalı der türkischen Provinz İzmir